Habich:
 Edward Jan Habich
 Edward Ludwik Habich
 Janusz Habich